Ling Kang (* 14. März 1997 in Jiangsu) ist ein chinesischer Automobilrennfahrer. Er wurde 2012 asiatischer Kartmeister.

Karriere 
Ling begann seine Motorsportkarriere 2004 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv war. 2012 gewann er die x30-Klasse der asiatischen Kartmeisterschaft. In der Kart-Weltmeisterschaft wurde er als bester Asiat 28. 2013 wechselte Ling in den Formelsport und zog nach Europa. Er startete in der französischen F4-Meisterschaft und wurde 20. in der Fahrerwertung. 2014 war Ling ohne permanentes Engagement und er trat in vier Rennserien zu einzelnen Rennen an. Zunächst absolvierte er drei Veranstaltungen für Koiranen GP in der alpinen Formel Renault. Anschließend schloss er sich ADM Motorsport an und ging bei einem Rennwochenende der britischen Formel-3-Meisterschaft an den Start. Danach nahm er für ADM Motorsport an zwei Veranstaltungen des deutschen Formel-3-Cups als Gaststarter teil. Am Jahresende trat Ling für Trident Racing in der GP3-Serie beim Saisonfinale an.

2015 wechselte Ling zu Mücke Motorsport in die europäische Formel-3-Meisterschaft. Nach dem siebten Rennwochenende verließ er die Meisterschaft. Ein 20. Platz war sein bestes Ergebnis. Darüber hinaus führte er für DAV Racing vier Gaststarts in der Euroformula Open durch. In der Euroformula-Open-Saison 2016 ging Ling für DAV Racing zu den ersten drei Veranstaltungen an den Start. Dabei waren elfte Plätze seine besten Resultate. Darüber hinaus fuhr Ling im GT-Sport je zwei Rennen in der italienischen GT-Meisterschaft und der Lamborghini Super Trofeo. Dabei gewann er je ein Rennen.

2018 gewann Ling, gemeinsam mit seinen Teamkollegen Alex Frassineti, Romain Monti und Andrea Rizzoli, für Ombra Racing die Silber-Cup Klasse des 24-Stunden Rennens in Spa. Das Team trat mit einem Lamborghini Huracan GT3 an.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website von Ling Kang
 Karrierestatistik von Ling Kang (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Volksrepublik China)
Chinese
Geboren 1997
Mann